Feuchtmann ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Feuchtmann Pérez (* 1983), chilenischer Handballspieler
 Erwin Feuchtmann Pérez (* 1990), chilenischer Handballspieler
 Harald Feuchtmann Pérez (* 1987), chilenischer Handballspieler